Rättvik kan syfta på:

 Rättviks kommun – en kommun i Dalarnas län 1971–
 Rättviks socken – socken ligger i Dalarna 
 Rättviks landskommun – en kommun i dåvarande Kopparbergs län 1863–1971
 Rättviks municipalsamhälle – ett municipalsamhälle 1910–1965
 Rättviks församling – en församling i Falu-Nedansiljans kontrakt i Västerås stift
 Rättviks kyrka – kyrkobyggnad i Rättvik
 Rättviks distrikt – ett distrikt i Rättviks kommun och Dalarnas län 2016–
 Rättvik – en tätort i Rättviks kommun
 Rättvik (station) – en järnvägsstation i Rättvik
 Live i Rättviks kyrka – album av Carola Häggkvist från 1987
 IFK Rättvik – en idrottsförening